Doopsgezinde Kerk (zu deutsch Taufgesinnte Kirche) steht für mennonitische Kirchengebäude in den Niederlanden

Doopsgezinde Kerk (Aalsmeer)
Doopsgezinde Kerk (Aardenburg)
Doopsgezinde Kerk (Akkrum)
Doopsgezinde Kerk (Almelo)
Doopsgezinde Kerk (Almere)
Doopsgezinde Kerk (Amersfoort)
Doopsgezinde Kerk (Amsterdam)
Doopsgezinde Kerk (Apeldoorn)
Doopsgezinde Kerk (Arnhem)
Doopsgezinde Kerk (Assen)
Doopsgezinde Kerk (Baarn)
Doopsgezinde Kerk (Balk)
Doopsgezinde Kerk (Ballum)
Doopsgezinde Kerk (Berlikum)
Doopsgezinde Kerk (Beverwijk)
Doopsgezinde Kerk (Blokzijl)
Doopsgezinde Kerk (Bolsward)
Doopsgezinde Kerk (Borne)
Doopsgezinde Kerk (Breda)
Doopsgezinde Kerk (Broek op Langedijk)
Doopsgezinde Kerk (Buitenpost)
Doopsgezinde Kerk (Bussum)
Doopsgezinde Kerk (Deventer)
Doopsgezinde Kerk (Enschede)
Doopsgezinde Kerk (Heerenveen)
Doopsgezinde Kerk (Haarlem)
Doopsgezinde Kerk (Holwerd)
Doopsgezinde Kerk (Middelburg)
Doopsgezinde Kerk (Rottevalle)
Doopsgezinde Kerk (Utrecht)
Doopsgezinde Kerk (Zaandam)
Doopsgezinde Kerk (Zeist)